Naselja u BiH:
 Turkovići (Fojnica, BiH), naselje u općini Fojnica
 Turkovići (Pale, BiH), naselje podijeljeno među općinama Pale (Republika Srpska) i Pale-Prača (Federacija BiH)
 Turkovići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Turkovići (Ravno, BiH), naselje u općini Ravno

Obitelj:
 Turković Kutjevski, hrvatski baruni